Скрапеж се може односити на:
 Скрапеж (река), реку у западној Србији
 Скрапеж (Власотинце), село у општини Власотинце